El Torneig de Rio de Janeiro 2014, també conegut com a Rio Open 2014, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 de l'ATP en categoria masculina i als International Tournaments de WTA en categoria femenina. L'edició inaugural del torneig es va disputar entre el 15 i el 23 de febrer del 2014 al Jockey Club Brasileiro de Rio de Janeiro, Brasil.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el segon títol de la temporada mentre que la japonesa Kurumi Nara va guanyar el primer títol de la seva carrera, igual que l'argentina María Irigoyen però en dobles.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014